Der Name Sounds steht für:

 Sounds (deutsche Zeitschrift), deutsches Musikmagazin
 Sounds (britische Zeitschrift), britische Musikzeitschrift
 Sounds (Hörfunksendung), Schweizer Musiksendung
 The Sounds, eine schwedische Indieband

Siehe auch:
 Sound